Hotel Bayerischer Hof ist der Name mehrerer Hotels:

* Hotel Bayerischer Hof Dresden
 Hotel Bayerischer Hof (Freising)
 Hotel Bayrischer Hof (Heidelberg)
 Hotel Bayerischer Hof (Lindau)
 Hotel Bayerischer Hof (München)